Кубок Лібертадорес 2020 — 61-й розіграш головного клубного футбольного турніру Південноамериканської конфедерації футбола (КОНМЕБОЛ). Палмейрас вдруге поспіль здобув титул переможця турніру.

Розклад матчів

Кваліфікаційні раунди

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|24 лютого/3 березня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 лютого/4 березня 2021

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|10/17 березня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|11/17 березня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|11/18 березня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|12/19 березня 2021

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/14 квітня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|8/15 квітня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|9/16 квітня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|10/15 квітня 2021

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|14/21 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 липня/4 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|15/22 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|16/23 липня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|11/18 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|12/19 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|13/20 серпня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22/29 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 вересня 2021

|}

Фінал

Див. також 
 Південноамериканський кубок 2021

Посилання 
 Кубок Лібертадорес 2021
 Кубок Лібертадорес на soccerway

2021
2021 у футболі
2021 у південноамериканському спорті